Az 1982-es női kézilabda-világbajnokság a 8. volt a női világbajnokságok történetében. Magyarországon játszották 1982. december 2. és december 12. között. A világbajnokságon 12 csapat vett részt. A tornát a Szovjetunió nyerte, a magyar válogatott ezüstérmes lett.

Részt vevő csapatok

A magyar csapat

A magyar válogatott a rendező ország csapataként automatikusan résztvevője volt a világbajnokság mezőnyének

A világbajnokságra nevezett 16 fős keret:

 Szövetségi kapitány: Csík János
 Edző:
 Csapatorvos:
 Gyúró:

Lebonyolítás 
A 12 résztvevőt 3 darab 4 csapatos csoportba sorsolták. Körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportból az első két helyezett jutott tovább a hatos döntőbe, ahová a csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték és újabb körmérkőzéseket játszottak. A csoportok harmadik és negyedik helyezettjei a 7–12. helyért mérkőzhettek hasonlóan. A hatos döntő és a helyosztó csoport alakította ki a torna végeredményét.

Helyszínek

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 7–12. helyért 

Végeredmény
A táblázat az alábbi, korábban lejátszott mérkőzések eredményeit is tartalmazza:
 A csoport: Norvégia – Egyesült Államok 25–13,
 B csoport: Románia – Bulgária 18–17,
 C csoport: NSZK – Kongó 32–10.

Hatos döntő 

Végeredmény
A táblázat az alábbi, korábban lejátszott mérkőzések eredményeit is tartalmazza:
 A csoport: Magyarország – NDK 17–17,
 B csoport: Szovjetunió – Dél-Korea 23–21,
 C csoport: Jugoszlávia – Csehszlovákia 22–16.

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1982-es férfi kézilabda-világbajnokság

Jegyzetek 

Kezilabda
Női kézilabda-világbajnokságok